The Blackmailer – cortometraggio del 1907 diretto da Frank S. Mottershaw
 The Blackmailer – cortometraggio del 1911 diretto da Theo Frenkel
 The Blackmailer – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Blackmailer – cortometraggio del 1916 diretto da Rupert Julian
 The Blackmailer – film del 1919 prodotto dalla Life Dramas